Acheloma (ook bekend als Trematops milleri) is een geslacht van uitgestorven temnospondyle Batrachomorpha (basale "amfibieën") dat leefde tijdens het Vroeg-Perm. De typesoort is Acheloma cumminsi.

Onderzoeksgeschiedenis 
Acheloma werd in 1882 benoemd door Edward Drinker Cope op basis van een gedeeltelijke schedel met bijbehorende postcraniale elementen uit de Arroyo-formatie van Texas; het exemplaar wordt momenteel bewaard in het American Museum of Natural History in New York. Latere ontdekkingen van grote trematopiden uit de Arroyo-formatie werden benoemd als Trematops milleri en Trematops willistoni, maar deze zijn sindsdien synoniem geworden met Acheloma cumminsi. Trematops stonei uit de Washington Formation van Ohio en Trematops thomasi uit Oklahoma zijn ook synoniem geworden met Acheloma cumminsi. De tweede soort Acheloma dunni werd beschreven door Polley & Reisz (2011) uit de Richards Spur-vindplaats in Oklahoma.

Anatomie 
Schoch & Milner (2014) geven negen kenmerken in hun diagnose van Acheloma:

 Getande kam op ploegschaarbeen die zich naar binnen uitstrekt tot aan het interne neusgat, de choana
 Vernauwde otische inkeping met bijna horizontale onderrand
 Het deel van de schedel vóór de oogkas is twee keer zo lang als het schedeldak
 Het neusgat is twee keer zo lang als de oogkassen
 Achterste schedeldak breed en naar achteren en bezijden uitgebreid
 Schedelrand wordt breder ter hoogte van en achter de oogkassen
 Bovenkaaksbeen en ectopterygoïde met hoge hoektanden
 Groot venster tussen de ploegschaarbeenderen
 Choana langwerpig en gebogen met een Y-vormige contour. 

Acheloma cumminsi en Acheloma dunni onderscheiden zich door de vermeende afwezigheid in Acheloma cumminsi van onder de schedel uitstekende verhemeltebeenderen en ectopterygoïden, maar deze zijdelingse blootstelling bleek na nieuw onderzoek van het holotype van dit taxon toch aanwezig te zijn.

Ecologie 
Verschillende analyses hebben hypothesen bevestigd dat Acheloma een landbewonende temnospondyle was.

Fylogenie 

Uitgestorven amfibieën